Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Vernon () :
 comté de Vernon, situé dans l'État du Missouri ;
 comté de Vernon, situé dans l'État du Wisconsin.

Par ailleurs, il existe une paroisse de Vernon dans l'État de Louisiane, où la subdivision territoriale du comté est remplacée par celle de la paroisse ().